Rosselia - genere di piante della famiglia Burseraceae
1350 Rosselia - asteroide della fascia principale